Die 8. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 4. bis 7. Juni 2008 in Bratislava statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Jenny Duncalf. Gaultier erreichte erneut das Endspiel, wo er auf Thierry Lincou traf. Diesen bezwang er mit 11:7, 6:11, 11:7, 4:11 und 11:4 und gewann damit zum fünften Mal in Folge den Titel. Bei den Damen trafen im Finale Isabelle Stoehr und Sarah Kippax aufeinander. Stoehr gewann die Partie mit 5:11, 11:6, 11:7 und 11:4. Es war ihr erster Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 45, das der Damenkonkurrenz aus 30 Spielern. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2008
Squashturnier 2008
Squashturnier in Bratislava